Мистер Олимпия 1993 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () 11 сентября 1993 года Атланта, США. Дориан Ятс завоевал второй титул.

Таблица

Ссылки 
 http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=8

Турниры Мистер Олимпия